Thomas Henry Charles Parker Bowles (Westminster, Londres, Inglaterra,18 de diciembre de 1974), apodado simplemente como Tom y conocido como Tom Parker Bowles, es un escritor y crítico gastronómico británico. Es autor de siete libros de cocina y en 2010 ganó el premio Guild of Food Writers por sus escritos sobre la comida británica. Es conocido por sus apariciones como juez en numerosos programas de cocina de televisión y por sus reseñas sobre comida de restaurantes en el Reino Unido y en el mundo publicadas en las revistas GQ, Esquire, y The Mail on Sunday.

Es hijo de Camila, reina consorte del Reino Unido, y de su primer esposo, el capitán Andrew Parker Bowles. Su padrino, además de padrastro por el matrimonio de su madre, es el rey Carlos III. Tiene una hermana menor, Laura  Lopes.

Primeros años y educación 
Thomas Henry Charles Parker Bowles, nació el 18 de diciembre de 1974 en Westminster, Inglaterra y es el hijo primogénito del capitán Andrew Parker Bowles y de su primera esposa, Camila Shand (actual reina consorte del Reino Unido). Thomas es el primer nieto de Bruce y Rosalind Shand. 

Tom Parker Bowles creció en Bolehyde Manor en Allington, Wiltshire, y más tarde en Middlewick House en Corsham, Wiltshire. Él y su hermana son católicos. Como su padre, está en la lìnea de sucesión al Condado de Macclesfield.

Parker Bowles fue educado en Summer fields en Oxford. En los 80s, él y su hermana asistieron al Heywood Preparatory School en Corsham. Luego asistió al Eton College y al Worcester College. Parker Bowles dijo que inmediatamente después de acabar sus estudios se enamoró de la cocina.

Vida personal 
El 10 de septiembre de 2005, después de cinco años de relación, Parker Bowles se casó con Sara Buys, una editora de moda en la revista Harpers & Queen.
La pareja tiene dos hijos: Lola (nacida el 9 de octubre de 2007) y Freddy (nacido el 28 de febrero de 2010).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Escritores de Londres
Escritores de gastronomía
Críticos gastronómicos
Escritores en inglés del siglo XXI
Locutores de radio de Reino Unido
Alumnado del Worcester College, Oxford
Alumnos del Colegio Eton
Católicos de Inglaterra
Personas de Westminster
Nacidos en Londres